Kattilasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kattilasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (27 ha)
2. Kattilasaari (öar), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn,  (9 ha)
3. Kattilasaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg,  (27 ha)
4. Kattilasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,04, long 28,18),  (2 ha)
5. Kattilasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,86, long 26,59),  (1 ha)
6. Kattilasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,62, long 27,54),  (2 ha)
7. Kattilasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,12, long 28,01),  (0 ha)
8. Kattilasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,60, long 30,33),  (0 ha)
9. Kattilasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,67, long 23,70),  (1 ha)

Sverige
Kattilasaari (Haparanda kommun), by i Haparanda kommun

Robotskapade Finlandförgreningar